Байшулаков — казахская фамилия.

Известные носители 
 Байшулаков, Жанат Сайранович (1967) — казахстанский самбист и тренер.
 Байшулаков, Канат Сайранович (1961—2011) — советский самбист, советский и казахстанский тренер.
 Байшулаков, Талгат Сайранович (1964) — советский самбист, казахстанский тренер.